Консона́нтное письмо́ (от , род. падеж cōnsonantis «согласный звук») — тип фонетического письма, передающий только или преимущественно согласные звуки.

В иностранной литературе системы консонантного письма называют также «абджадами» (; по названию алфавита в арабском языке — أبجد «абджад»). Термин «абджад» предложен Питером Дэниэлсом (англ.), наряду с абугида. Под ним исследователь подразумевает собственно консонантное письмо, в то время как второй соответствует консонантно-слоговому.

Консонантное письмо зачастую является переходным от слогового письма к полностью фонетическому, однако удобнее последнего для использования в языках, основным морфологическим механизмом которых является аблаут, сохраняющий консонантный «скелет» корня, но сильно варьирующий огласовку, например, в семитских. Примерами полностью консонантного письма могут служить угаритская и финикийская письменности, примерами частично консонантного — современные еврейское и арабское письмо, содержащие знаки для некоторых гласных (матрес лекционис), примером слогового консонантного со связанными (не имеющими отдельного знака) гласными — индийский деванагари. Гласные, не выражаемые матрес лекционис, могут быть обозначены в тексте необязательными диакритическими знаками (огласовка).

См. также 
 Консонантно-вокалическое письмо

Ссылки 
 Абджады/Консонантные алфавиты на сайте Linguapedia